Serie B1 2012-2013 – torneo di pallavolo femminile
 Serie B1 2012-2013 – torneo di pallavolo maschile